De periode 1471 t/m 1480 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
5 ringvormige
3 hybride
8 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen